XVII чемпионат мира по баскетболу среди женщин прошёл в Турции с 27 сентября по 5 октября 2014 года. Чемпионом мира стал сборная США, выигравшая в финале у сборной Испании со счётом 77:64.

Арены

Формат 
Пятое изменение формата турнира за историю чемпионатов мира. По сравнению с предыдущими четырьмя турнирами проводимыми с чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1998 изменился формат отборочного группового турнира и финального плей-офф.
 16 сборных также поделены на 4 группы по 4 команды.
 Сборные занимающие 4 место в группах, покидают чемпионат мира.
 Сборные занимающие 2 и 3 места в группах, начинают турнир плей-офф с 1/8 финала, где разыграют 4 путевки в четвертьфинал. Победители 1/8 финала проходят в следующий раунд, а проигравшие покидают турнир.
 Сборные победившие в группах, выходят на прямую в четвертьфинал.
 Проигравшие в 1/4 финала играют в плей-офф квалификации за 5-8 места.

Квалификация

Составы

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 15 марта 2014 года. 16 сборных были посеяны в 4 корзины по 4 команды в каждой..

Посев 
Посев сборных происходил в соответствии с рейтингом ФИБА для женских сборных.

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Плей-офф 

5-8 места

Одна восьмая финала

Четвертьфинал

Полуфиналы за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Награды 

Символическая сборная турнира
  Пенни Тэйлор
  Майя Мур
  Бритни Гринер
  Санчо Литтл
  Альба Торренс

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат мира по баскетболу 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира
 Календарь группового раунда
 Календарь плей-офф

2014
2014 год в баскетболе
Чемпионаты мира в 2014 году
Сентябрь 2014 года
Октябрь 2014 года
Спорт в Турции в 2014 году
Международные соревнования по баскетболу в Турции
Чемпионаты мира в Турции